Lämmershof ist der Name folgender Orte:

 Lämmershof (Gschwend), Ortsteil der Gemeinde Gschwend im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lämmershof (Neustadt am Kulm), Stadtteil der Stadt Neustadt am Kulm im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern